Romanzo sperimentale – definizione generica che, in diverse epoche e in diversi contesti, viene usata per riferirsi a determinate categorie di romanzi
 Il romanzo sperimentale – saggio di Émile Zola